Сергей Шелковый:
 Шелковый, Сергей Епифанович (1912—1997) — советский военачальник, командир гвардейского стрелкового полка, Герой Советского Союза, гвардии майор.
 Шелковый, Сергей Константинович (род. 1947) — советский, русский и украинский поэт, эссеист, литературный критик.